Гивон:

 Гивон — то же, что Гаваон: древний ханаанский город, упоминаемый в Библии.
 Талми Гиво́н — американский лингвист.